Соревнования в женской эстафете 4×6 км на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 20 февраля 2021 года.

В соревнованиях приняли участие 92 спортсменки из 23 федераций. На старт эстафеты вышли 23 национальные команды. Команда из России в связи с решением спортивного арбитражного суда была лишена права выступать под национальным флагом, а также использовать гимн и символику. Эта команда вышла на старт под флагом СБР.

Норвежские биатлонистки смогли в третий раз подряд завоевать титул сильнейшей команды на планете в женской эстафете, немки завоевали серебряные медали, а украинская четвёрка заняла третье место.

Медалисты

Результаты 

|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Итоговый протокол
Чемпионат мира по биатлону 2021